De 50 meter kleinkaliber geweer drie houdingen voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op donderdag 11 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Jamie Lynn Gray uit de Verenigde Staten, die haar titel in Rio de Janeiro niet verdedigde. De wedstrijd bestond uit twee rondes, een kwalificatieronde en een finale. Bij de kwalificaties schoot elke deelneemster zestig kogels met een geweer op vijftig meter afstand van het doelwit. Er werd in drie verschillende houdingen twintigmaal geschoten, liggend, knielend en staand. Per schot liep de score op tot maximaal 10. De beste acht schutters plaatsten zich voor de finale, waarin twintig extra schoten werden gelost, uitsluitend in staande positie. Deze schoten hadden een maximumscore van 10,9. De Duitse Barbara Engleder won het goud met een puntentotaal in de finale van 458,6, een olympisch record.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale 

Vrouwen 50 drie houdingen